Профессиональная лига 2016/2017 — 3-й сезон третьего по значимости дивизиона чемпионата Италии. Он начался 27 августа 2016 года и закончился 7 мая 2017 года.

Группа A

Результаты матчей

Группа B

Результаты матчей

Группа C

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Серию B

Первый раунд

Второй раунд 

|}

Финальная фаза

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 

2016/2017
Италия
Футбол в Италии в сезоне 2016/2017